Villa Badalla è conosciuta in Lomellina come la Casa del Medico dottor Gianfranco Badalla (1921-2006) che visse ed esercitò a Sartirana Lomellina (PV); nasce su licenza edilizia del 31/12/1953 con progetto a firma del geometra Pietro Risaro del 7/09/1957 che la edificò con ingressi in Via Roma 66 e Via Gramsci 22.

La struttura rispecchia lo stile vittoriano con araldica, torri, fregi, decori, finestre bovindo, tetto castellato e scale in legno che il medico Gianfranco Badalla in persona progettò sulla falsariga di una villa in Galles di sua conoscenza. Alla scomparsa del medico il 31/05/2006, la villa passa agli eredi con testamento del notaio dottor Catalano di Mortara del 12/06/2006, che alienarono all'albergatore Sandro Borgonovo con rogito del 29/04/2009 per farne una struttura ricettiva. Il nuovo proprietario avvia i lavori di impiantistica, togliendo pavimenti e infissi per agevolare le lavorazioni alle maestranze, che però, approfittando delle precarie condizioni di salute del Borgonovo, lasciano depredare la villa di ogni bene. Alla morte di Borgonovo il 17/03/2013 inizia la curatela del tribunale di Milano sino al 2022 quando Villa Badalla splendette di luce propria illuminando Nicola Leone che dal 18/05/2022 si sarebbe preso cura di lei per riportarla agli antichi e genuini splendori. Dimora di interesse storico asdi con atto del 01/12/2022, Villa Badalla è uno dei simboli della Piccola Loira di Lomellina.

Importante è l'esotico giardino di 4.000 mq con ginkgo biloba, melo giapponese, edera giapponese, alloro giapponese, pino nero giapponese, castagno giapponese e rovi di more.

Note

Ville della provincia di Padova
Sartirana Lomellina